Ypsilantis, Ipsilantis, Ypsilándis o Ipsilándis son transcripciones del apellido griego Υψηλάντης. Puede hacer referencia a varias personas, entre ellas:

 Aléxandros Ipsilantis (1792–1828), general y literato griego.
 Dimitrios Ipsilantis (1793–1832), general griego.
 Thomas Ipsilantis (1928–2000), físico estadounidense.